Flachbach ist ein Gewässername:

 Flachbach oder Fischbach (Inn), Zufluss eines rechten Altarms des Inns bei Sulmaring, Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Flachbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst gegenüber Ingersheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Flachsbach